Лига 2 2009/2010 годов () — 71-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 7 августа 2009 года и закончился 14 мая 2010 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2009/10 на lfp.fr

2009/2010
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2009 году
Спорт во Франции в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010